Джон де Уэллс (; 23 августа 1334 — 11 октября 1361) — английский аристократ, 4-й барон Уэллс с 1345 года. Принадлежал к знатному роду, представители которого владели землями в Линкольншире и Нортумберленде, был сыном Адама де Уэллса, 3-го барона Уэллса, и его жены Маргарет Бардольф. В 1345 году, после смерти отца, унаследовал семейные владения и титул. Был женат на Мод де Рос, дочери Уильяма де Роса, 2-го барона де Роса, и Марджори Бэдлсмир, в этом браке родились: 

 Энн (умерла после 1396), жена Джеймса Батлера, 3-го графа Ормонда;
 Марджори (умерла в 1422), жена Джона де Хантингфилда и Стефана ле Скрупа, 2-го барона Скрупа из Месема;
 Джон (1352—1421), 5-й барон Уэллс.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Уэллс
Бароны Англии XIV века
Уэллсы